

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Косс Корнелий Лентул (патриций) и Марк Азиний Агриппа (плебей); консул-суффект: Гай Петроний (плебей); претор: Децим Клавдий Друз (в Риме).
 Историк Авл Кремуций Корд предан суду сената по обвинению в «оскорблении величия римского народа».

Китай 
 Отряды «Красных бровей» подступают к Чанъани и занимают её. Гибель Гэн-ши. Армии аристократии провозглашают императором Лю Сю, который объявляет своей столицей Лоян.
 Воцарение династии Младших Хань в Китае. 12 императоров (до 220 года).
 Император Китая Гуан У-ди (Лю Сю). Младший троюродный брат Гэн-ши.
 Лю Сю осаждает Чанъань. «Красные брови» вытеснены из города и отступают на северо-запад.

Родились 
 Вологез I — царь Парфии.
 Гай Юлий Виндекс — римский полководец, по происхождению галл из древнего аквитанского царского рода.
 Гай Юлий Цивилис — вождь союзного римлянам германского племени батавов.
 Публий Петроний Турпилиан (консул 61 года) — римский военный и политический деятель из знатного плебейского рода Петрониев.

Скончались 
 Гэнши-ди — император восстановленной китайской династии Хань (23—25); свергнут и убит
 Жуцзы Ин — император китайской династии Хань (6—9); убит
 Кремуций Корд — римский историк; покончил жизнь самоубийством после обвинения в «оскорблении величия»
 Луций Домиций Агенобарб — консул 16 до н. э., душеприказчик Августа.

См. также

Примечания